El término Pelopia o Pelopea (Πελόπεια) es el nombre de cuatro personajes de la mitología griega:
 
 Pelopia: una hija de Tiestes y de la mujer de su hermano Atreo: Aérope; en venganza por el adulterio, Atreo asesina a los hijos de Tiestes y se los sirve en un banquete; un oráculo vaticina a Tiestes que, si tiene un hijo con su propia hija, Pelopia, este niño matará a Atreo; tras concebir a su hijo, Egisto, Pelopia lo abandona avergonzada por el incesto; un pastor encuentra al niño y se lo da a Atreo, quien lo cría como a su propio hijo; finalmente, cuando Tiestes reencuentra a su hijo, se cumple la profecía, y Egisto mata a su tío.
 Pelopia: una hija de Pelias y de Anaxibia o de Filómaca, hija de Anfión.
 Pelopia: una de las Nióbidas, muerta por Artemis.
 Pelopia: con Ares, progenitora de Cicno.

Referencias 

Personajes de la mitología griega